Адай-Хох ( — «гора ») — горная снежная вершина Большого Кавказа, к югу от Цейского ледника. Располагается в Северной Осетии. Высота 4408 м.

Расположена на продолжении Главного хребта западной половины Большого Кавказа, который восточнее разрезается Кассарским ущельем Ардона и переходит в Боковой хребет восточной половины Большого Кавказа, к северу от Казбека, между истоками Терека, Ардона и Лиахвы. Обширные снежные фирны и глетчеры.

Нартовский эпос 
Согласно Нартовскому эпосу на вершине горы Адай-Хох обитает покровитель диких животных, друг нартов небожитель Афсати. Осетинские охотники становились лицом к Адай-Хох, когда обращались к Афсати, чтобы тот их благословил и выделил им долю из своего лесного хозяйства.

Библиография 
 Dëcһy, «Peterm. Mitteil.» (1889, IX);
 Freshfield, «Exploration of the Caucasus» (1897);
 Россиков, «Цейский глетчер» (в «Путевод. геологич. конгр.», 1897).

Фотографии 
Виды горы Адай-Хох (снимал Эдуард Манукянц , Владикавказ):
 ,
 ,
 .

Примечания

Литература 
 

Горные вершины Северной Осетии
Горные вершины Кавказа
Нартский эпос